Andrew Sweetland (né le  à Bonavista, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace .

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
|2004-2005 || Terriers de Couchiching || LHJPO ||42 ||34 ||24 ||58 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Terriers de Couchiching || LHJPO||30 ||18 ||15 ||33 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Ramblers d'Amherst || LMHJA ||54 ||56 ||61 ||117 ||20 ||-||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Black Bears du Maine || NCAA ||28 ||8 ||9 ||17 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||23 ||10 ||13 ||23 ||8 ||11 ||2 ||4 ||6 ||2  
|-
|2008-2009 || Americans de Rochester || LAH ||48 ||1 ||2 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
|2009-2010 || Americans de Rochester || LAH ||51 ||5 ||8 ||13 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Jackals d'Elmira ||ECHL || 38|| 21|| 7|| 28|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Senators de Binghamton ||LAH || 14|| 4|| 3|| 7|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Caribous de Clarenville || NLSHL || 11|| 8|| 6|| 14|| 2|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2012-2013 || Caribous de Clarenville || NLSHL || 23|| 18|| 24|| 42|| 8|| 9|| 5|| 7|| 12|| 0
|-
| 2013-2014 || Caribous de Clarenville || NLSHL ||22 ||13 ||17 ||30 ||4 ||11 ||6 ||6 ||12 ||0
|-
| 2014-2015 || Caribous de Clarenville || NLSHL ||24 ||18 ||14 ||32 ||4 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2015-2016 || Caribous de Clarenville || NLSHL ||18 ||8 ||11 ||19 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1986
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Joueur des Senators de Binghamton